Charles Crombez est un acteur belge né le . Il s'est fait connaître en interprétant, à dix ans, le rôle de Boule dans le film Boule et Bill.

Biographie 
Il est né en Belgique d'une mère, professeure de français, et d'un père, ingénieur des ventes. En 2013, il obtient le rôle de Boule dans l'adaptation cinématographique à la suite d'une audition lancée dans les académies. Il a étudié pendant de nombreuses années l'art dramatique et la déclamation à l'Académie de Musique, Danse et Arts de la Parole de Braine-le-Comte.

Filmographie 
 2013 : Boule et Bill d'Alexandre Charlot et Franck Magnier : Boule

Liens externes

Notes et références 

Naissance en juin 2002
Acteur belge
Enfant acteur belge
Lieu de naissance inconnu